Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2016 de l'US Open de tennis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 10,9 % par rapport à l'édition 2015.

Faits marquants 
 On note le forfait du Roumain, tête de série 8, Florin Mergea, blessé au pied. Il devait faire équipe avec Rohan Bopanna, qui s'inscrit finalement avec Frederik Nielsen.
 On note également le forfait du tandem Andreas Siljeström/Jiří Veselý, remplacées par Colin Fleming et Mariusz Fyrstenberg.
 À la suite de sa défaite au  contre Raven Klaasen et Rajeev Ram, l'Américain Eric Butorac met un terme à sa carrière à l'âge de 35 ans.
 Jamie Murray et Bruno Soares décrochent leur deuxième titre du Grand Chelem ensemble, dominant en finale les Espagnols Pablo Carreño-Busta et Guillermo García-López (6-2, 6-3), qui jouaient leur première finale en Majeur.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

2016
US Open Double messieurs
Tennis aux États-Unis en 2016
Tennis en août 2016
Tennis en septembre 2016
Sport aux États-Unis en août 2016
Sport aux États-Unis en septembre 2016
Sport à New York en 2016